Колокотронис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Колокотронис, Георгиос (1866—1913) — греческий офицер и революционер, сын Паноса Колокотрониса.
 Колокотронис, Иоаннис Геннеос (1806—1868) — военачальник Греческой революции и впоследствии генерал-майор греческой армии и премьер-министр Греции.
 Колокотронис, Панос (1836—1893) — греческий офицер и революционер.
 Колокотронис, Теодорос (1770—1843) — греческий инсургент, сын клефта и клефт.

См. также 
 Теодорос Колокотронис (стадион)